Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1952 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Thelma Coyne Long bat Helen Angwin en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Mary Bevis Hawton et Nancye Wynne Bolton.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1952
Australie Simple dames
Sport en Australie en 1952
Janvier 1952
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)